CRO steht für:
 Cathode Ray Oszilloscope, auf deutsch Kathodenstrahloszilloskop
 Chief Research Officer, Unternehmensverantwortlicher für Forschung und Entwicklung
 Chief Risk Officer, Unternehmensverantwortlicher für Risikomanagement
 Combat Rescue Officer, Speziallaufbahn der US Air Force für Combat Search and Rescue, siehe United States Air Force Pararescue #Ausbildung und Gliederung
 Contract Research Organisation oder Clinical Research Organisation, siehe Auftragsforschungsinstitut
 Conversion Rate Optimization („Konversionsoptimierung“), siehe Konversion (Marketing)
 Kroatien (IOC-Ländercode)
 Corcoran Airport (IATA-Code), Flughafen von Corcoran (Kalifornien), Kings County (Kalifornien), Kalifornien

CrO steht für:
 Chrom(II)-oxid, ein Oxid von Chrom

ČRo steht als Abkürzung für:
 Český rozhlas, öffentlich-rechtlicher Hörfunk der Tschechischen Republik

Cro steht für:
 Cro (Rapper) (* 1990), deutscher Pop-Rap-Interpret
 Cro – Im Tal der Mammuts, US-amerikanische Zeichentrickserie

cro steht für:
 Crow (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der indianischen Crow (Absarokee) in Nordamerika

Siehe auch:
 Kro
 Cros

Abkürzung